Сире́ны :
 Сирены (, ) — легендарные существа из древнегреческой мифологии.
 Сирены () — отряд травоядных морских млекопитающих.
 Сирены () — род хвостатых земноводных, а также русское название видов, относящихся к семейству сиреновых ().
 Сирена — излучатель звука большой мощности.
 «Сирена» — японский фильм 2006 года.
 «Сирена» — британский фильм 2010 года.
 «Сирена» — американский телесериал 2018 года.
 «Сирены» — американский телесериал 2014—2015 годов.
 «Сирены» — англо-австралийский фильм 1994 года.
 Сирена — сеть бронирования авиабилетов.
 Сирена — непризнанное астрономическим сообществом историческое созвездие.
 (1009) Сирена — астероид, открытый в 1923 году.
 «Сирена» — театр в Варшаве.
 Сирена — фонтан в Испании.
 «Сирены» — симфоническая поэма Глиэра.
 «Сирены Титана» — роман американского писателя Курта Воннегута.
 Амалия Сирена — литературный псевдоним, который избрала себе Принцесса Амалия Мария Фридерика Августа Саксонская.
 «Сирена» — серия итальянских подводных лодок времён Второй мировой войны.
 «Сирены» — женская команда по американскому футболу из Москвы.

См. также 
 Сирен
 Сирень (значения)
 Siren
 Sirenia (значения)